Apolinar Paniagua (...) – ex calciatore paraguaiano
Fernando Paniagua (1988) – ex calciatore costaricano
Miguel Ángel Paniagua (1987) – calciatore paraguaiano
Roly Paniagua (1966) – ex calciatore boliviano
Valentín Paniagua (1936-2006) – politico peruviano
Vicente Paniagua (1947) – ex cestista spagnolo